

Sigle et acronyme 

CRIS peut désigner :
 Centre de recherche et d'innovation sur le sport.

Patronyme 
Cris est le diminutif du prénom Cristiano dans les pays lusophones (Portugal et Brésil).

Pseudonyme 

 Cris (1977-), de son nom complet Cristiano Marques Gomes, footballeur brésilien évoluant au poste de défenseur reconverti comme entraîneur ;
 Cris (1980-), de son nom complet Cristiano Alves Pereira, footballeur brésilo-togolais ;
 Cris (1984-), de son nom complet Bruno Cristiano Conceição Carvalho Santos, footballeur portugais évoluant au poste de milieu.

Nom 
Cris peut désigner :
 Cris, un roman de Laurent Gaudé sur la Première Guerre mondiale ;
 Cris , une nation autochtone d'Amérique du Nord ;
 Criş, le nom roumain du Körös.

Voir aussi 
 Cris de Paris, expressions de vente à la criée reprises par les marchands ambulants de Paris
Les Cris de Paris, chanson du compositeur Clément Janequin
 Les Cris de Paris, ensemble vocal créé par Geoffroy Jourdain en 1998
 Les Cris de Paris, disque de 1982 de l'Ensemble Clément Janequin créé par Dominique Visse
 

Homonymie de patronyme